El concepto de territorios forales puede hacer referencia a:
 El término territorio histórico con el que se conoce en el País Vasco a las entidades que en el resto de España se denominan provincias.
 La Comunidad Foral de Navarra.
 Los territorios con fuero o privilegio territorial, situación habitual en el Antiguo Régimen que tiene pervivencia en algunos casos (véase Derechos forales).